Niemcy:
 Zimmern – dzielnica Bad Langensalza
 Zimmern – dzielnica Marktheidenfeld
 Zimmern – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Holzland
 Zimmern ob Rottweil – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rottweil
 Zimmern unter der Burg – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Zollernalb

Zobacz też:
 Groß-Zimmern
 Zimmernsupra